Marry Me steht für:

 Marry Me (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (2014–2015)
 Marry Me, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilmes Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick von Kat Coiro (2022)

Siehe auch:
 Marry Me, Marry You, philippinische romantische Comedy-Fernsehserie (2021–2022)